

Sigle 
 Database Source Name
 Deep Space Network: rete dello spazio profondo, controllata dal Jet Propulsion Laboratory
 Delivery Status Notification
 Defense Switched Network: rete di telecomunicazioni mondiale del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti d'America

Codici 
 DSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dongsheng (Cina)
 dsn – codice ISO 639-3 della lingua dusner